Английската футболна пирамида () е структурата на серия от футболни дивизии, свързани помежду си чрез промоция или изпадане.

В нея има огромен брой английски отбори и по исторически причини, немалко уелски тимове, като ФК Кардиф Сити, Фк Суонзи Сити и ФК Мърдър Тидфил. Самият начин, по който е създадена футболната пирамида позволява и на най-малкия отбор от градските първенства да получи след години промоция в Премиършип. Тя съдържа 140 футболни лиги или над 480 дивизии. Всеки сезон малки тимове се присъединяват към първенствата, други ги напускат или получават промоция в по-горните нива и затова е трудно да се определи броят на клубовете. Ако във всяка дивизия има средно по 15 отбора, общо 7000 клуба са членове на Футболната пирамида.

Пирамида 
В таблицата е показана структурата на пирамидата. За всяка дивизия са написани нейното официално име, спонсор и брой на клубовете.

Футбол в Англия